Степа́н Андре́евич Неустро́ев () — советский офицер, участник Великой Отечественной войны. Командир 1-го стрелкового батальона 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии, штурмовавшего Рейхстаг, Герой Советского Союза (1946). Полковник (1985).

Биография

Ранние годы 
Родился 12 августа 1922 года в селе Талица (ныне в Свердловской области) РСФСР в крестьянской семье, с 1930 года жил в посёлке Берёзовский, ныне город Берёзовский. Окончил 7 классов школы № 1, работал слесарем на шахте.

В годы Великой Отечественной войны 
В Красной Армии с апреля 1941 года. В ноябре 1941 года окончил Черкасское военное пехотное училище (в Свердловске, ускоренный выпуск) в звании лейтенанта. Направлен в 423-й стрелковый полк 166-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Был командиром взвода пешей разведки, в бою 1 августа 1942 года был тяжело ранен осколком снаряда. Очнулся на пятые сутки в медсанбате. Пролежав несколько месяцев в госпитале, вернулся в свою дивизию и назначен командиром стрелковой роты 517-го стрелкового полка. В бою за деревню Высотово близ Старой Руссы был тяжело ранен в ногу.

С апреля 1943 года и до конца Великой Отечественной войны воевал в составе 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии. Командир 1-го стрелкового батальона капитан С. А. Неустроев участвовал в Прибалтийской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.

За время боёв С. А. Неустроев был пять раз ранен, в том числе и тяжело: в августе 1942 года, в феврале 1943 года, в июне, октябре и ноябре 1944 года.

В апреле 1945 года капитан Неустроев командовал батальоном 150-й Идрицко-Берлинской стрелковой дивизии, участвовал в штурме Берлина и бойцы под его командованием штурмовали главный вход в Рейхстаг. Разведчики его батальона младший сержант Кантария и сержант Егоров под руководством лейтенанта А. П. Береста водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. 24 июня 1945 года должен был во время Парада Победы нести Знамя Победы, но в связи с ранением в ногу и хромотой не мог этого сделать. Поэтому по приказу Г. К. Жукова передал Знамя Победы в Центральный музей Вооружённых Сил.

За успешную операцию по водружению Знамени Победы на куполе рейхстага указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1946 года капитану Неустроеву Степану Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза со вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Послевоенные годы 
После войны продолжил службу в той же дивизии в составе Группы советских оккупационных войск в Германии. В 1946 году ему было присвоено воинское звание майор, он написал рапорт о поступлении на учёбу в Военную академию имени М. В. Фрунзе, но его забраковала медицинская комиссия. Тогда он написал рапорт на увольнение из армии и в конце 1946 года был уволен в запас.

С 1947 года служил в системе лагерей МВД СССР по содержанию немецких военнопленных и украинских националистов: начальник лаготделения лагеря для военнопленных № 200 в Алапаевске, начальник коммунально-эксплуатационного управления лагеря для военнопленных № 531 в Свердловске, старший оперуполномоченный 1-го отдела особого лагеря № 5. После репатриации основной части немецких военнопленных на родину в 1949 году переведён в систему исправительно-трудовых лагерей Свердловской области. В мае 1953 года майор С. А. Неустроев был уволен в запас из органов МВД СССР по сокращению штатов.

Участвовал в сопровождении этапа пленных украинских националистов, отбывавших срок заключения на Урале, в Берлаг, командировка длилась несколько месяцев. Статья в газете «Магаданская правда» не вполне соответствует правде:

Тех, кто был доставлен на Колыму в качестве заключённых, тоже охраняли Герои Советского Союза. К чести оперуполномоченного Особого лагеря № 5 МВД СССР, известного как Берлаг, прославленного комбата, штурмовавшего рейхстаг, Степана Андреевича Неустроева, не сумевшего вписаться в систему охранно-карательных органов, через три месяца такой службы пришлось написать в 1948 году заявление об откомандировании в другое подразделение.

В 1953—1957 годах жил в Свердловске, работал слесарем на Уральском электрохимическом комбинате.

С 1957 года служил во внутренней охране МВД СССР-РСФСР (бывшие части внутренних войск), охранявших особо важные оборонные предприятия на Урале. Служил дежурным комендантом в воинской части, охранявшей завод № 318 для обогащения урана газодиффузионным методом (впоследствии переименованный в Уральский электрохимический комбинат) в закрытом городе Новоуральск (Свердловск-44). В 1959 году ему было присвоено воинское звание «подполковник внутренней охраны» (существовало 1950-е - начале 1960-х гг. такое звание в частях внутренних войск по охране особо важных объектов, которые назывались внутренней охраной). С 1959 года, после переподготовки, служил в «закрытом» городе Лесном Свердловской области (Свердловск-45) в должности заместителя командира 31-го отряда внутренней охраны (войсковая часть № 3275). С марта 1962 года подполковник С. А. Неустроев — в отставке.

Жил в городе Свердловске, затем с 1975 по 1980 гг. в Краснодаре, в 1980—1995 годах — в Севастополе, затем вновь в Краснодаре. Писал мемуары. Участник Парада Победы 1985 года. Был ассистентом у Знамени Победы на параде. Двоюродный брат Героя Советского Союза И. М. Сысолятина и А. М. Сысолятина.

Умер 26 февраля 1998 года, в Севастополе у себя в квартире. Похоронен на Аллее Героев городского кладбища «Кальфа» в Севастополе.

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 6971 (08.05.1946).
 Орден Ленина (08.05.1946).
 Орден Александра Невского (17.04.1945).
 Орден Отечественной войны I степени (03.08.1944, 11.03.1985).
 Орден Отечественной войны II степени (04.02.1944).
 Орден Красной Звезды (31.08.1943).
 медаль «За отвагу» (28.06.1943);
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «За взятие Берлина»;
 медаль «За освобождение Варшавы»;
 юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 медаль «30 лет Советской Армии и Флота»;
 медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»;
 медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»;
 медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»;
 медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»;
 медаль «За безупречную службу в ВС СССР» II степени;
 медаль «За безупречную службу в ВС СССР» III степени.

Мемуары 
 Неустроев С.А. Шли мы к рейхстагу. — Краснодар: Книжное издательство, 1970. — 135 с.
 
 
 
 
 
 Неустроев С. А. Штурм рейхстага (воспоминания). // Военно-исторический журнал. — 1960. — № 5. — С.42-51.

Киновоплощения 
 Капитан Неустроев — один из героев киноэпопеи «Освобождение» (фильм 5-й: «Последний штурм»). Его роль исполнил Владимир Коренев.

Память 

 Почётный гражданин города Сухуми.
 Его именем названа улица в Краснодаре, а также площадь в Севастополе.
 В 2005 году в городе Сухой Лог Свердловской области торжественно открыта Площадь Героев, на которой установлены две памятные стелы: одна — С. А. Неустроеву, другая — его двоюродному брату И. М. Сысолятину. В Краснодаре, Севастополе и Новоуральске на домах, в которых жил С. А. Неустроев, установлены мемориальные доски. 
 Имя Неустроева С.А. присвоено школе № 101 в Юбилейном микрорайоне города Краснодар.
 В 2019 году АО «Марка» был выпущен художественный маркированный конверт с изображением С.А. Неустроева, а в 2022 году - почтовая марка, посвящённая 100-летию со дня рождения героя.
 В августе 2022 года в Севастополе установлен бюст героя.

См. также 
 150-я стрелковая дивизия
 Штурм Рейхстага
 Знамя Победы
 Парад Победы

Примечания

Литература 
 
 Сысоев Н. «Комбат Победы». // «На боевом посту» (журнал ВВ МВД России). — 2012. — № 5. — С.32-39.  
 
 
 
 
 
 Из доклада С. Переверткина на 1-й научной конференции по изучению Берлинской операции. .
 
 
 Сысоев Николай. Тайны комбата Победы стали доступны историкам.

Ссылки 

Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Участники штурма Рейхстага
Участники Парада Победы
Мемуаристы СССР
Похороненные на кладбище «Кальфа»
Персоналии:Сухум